Hackerman peut désigner :
 Hackerman, un personnage du film Kung Fury ;
 , un chimiste américain ;
 , une chaîne de montagnes en Antarctique.